Niemcy:
 Kammersdorf – dzielnica gminy Geiersthal, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Zobacz też:
 Nappersdorf-Kammersdorf